Catherine Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Catherine Lake (Idaho)
 Catherine Lake (Michigan)
 Catherine Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Catherine Lake (Iron County, Wisconsin)
 Catherine Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Catherine
 Katherine Lake